Janówko ist ein polnischer Ortsname:
 Janówko (Węgorzewo), Dorf im Powiat Węgorzewski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: Johanneshof, Kreis/Stadt Angerburg, Ostpreußen
 Janówko (Włoszakowice), Dorf im Powiat Leszczyński, Woiwodschaft Großpolen
 Janówko (Brzozie), Dorf im Powiat Brodnicki, Woiwodschaft Kujawien-Pommern